Jurowce (Podlachië)
 Jurowce (Subkarpaten)
 Jurowce-Kolonia - Podlachië